Ба́рнетт () — англосаксонське та давньофранцузьке прізвище, яке з'явилося в Англії після норманського вторгнення. Оригінальний англосаксонський варіант написання — baernet, що означає «знищення лісу шляхом спалювання». Норманська версія походження прізвища, ймовірно, означала «син Бернарда», але вона також могла бути похідною від будь-якого з аналогічних за звучанням галльських імен. Єврейський (ашкеназький) варіант походження: це прізвище було прийнято ашкеназькими євреями в англомовному світі, можливо, як англізовану форму нечітко подібного єврейського імені, такого як Барух.

Відомі носії прізвища 
 Двайт Барнетт (;  1982) — ямайський футболіст, центральний нападник.
  (; 1837—1916) — британський композитор, піаніст і музичний педагог.
 Джош Барнетт (;  1982) — американський спортсмен, професійний боєць змішаних бойових мистецтв.
  (;  1987) — австралійська співачка, гітаристка і авторка пісень.
 Луїс Барнетт (;  1991) — англійський бізнесмен, один з наймолодших шоколатьє світу.
 Саймон Барнетт (;  1983) — британський плавець, учасник Олімпійських Ігор (2004, 2008, 2012).
 Семюел Барнетт (;  1980) — англійський актор.
 Стівен Барнетт (;  1979) — австралійський стрибун у воду, олімпійський медаліст (2004).
  (;  1988) — американський актор.

Інше 
 Клан Барнетт — один із рівнинних кланів Шотландії.

Примітки